El término rosas puede aludir a:

 El plural de la palabra rosa.

Toponimia 
 Rosas, barrio administrativo de Madrid, España.
 Rosas, ciudad de la provincia de Gerona, España.
 Rosas, municipio del departamento de Cauca, Colombia.
 Rosas, estación ferroviaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Historia 
 Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y líder de la Confederación Argentina entre 1829 y 1852.

Arte 
 Rosas, palo de flamenco propio de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en la andaluza provincia de Cádiz, España.

Música 
 Rosas (2003), canción de La Oreja de Van Gogh.

Otros 
 Las Rosas